Jenstrup kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Jenstrup (Sønder Dalby Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Sønder Dalby Sogn, Faxe Kommune
 Jenstrup (Næstved Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Hyllinge Sogn og Vallensved Sogn – Næstved Kommune